La sigla LSA puede hacer referencia a:

Ciencias y lenguaje 
Amida de ácido D-lisérgico, alcaloide conocido comúnmente por sus efectos de tipo alucinógeno.
Algoritmo LSA (Light Summary Algorithm), en criptografía, algoritmo de reducción de mensajes.
Lengua de señas argentina, lengua de señas argentina que sirve para la comunicación de las personas sordas.

Otros 
Ley de Sociedades Anónimas, en el derecho español, ley que regula la figura jurídica de las sociedades anónimas.
Light sport aircraft, en aviación, categoría de aviación ligera deportiva en algunos países.
La Sangre Azul, club de fútbol mexicano.